Gavignano (Francja)
 Gavignano (Włochy)